Софийский университет – наименование различных высших учебных заведений.

 Софийский университет — университет Софии в Токио, Япония.
 Софийский университет — университет в Софии, Болгария.